Vespula koreensis  — вид семейства настоящих ос.

Распространение 
Дальний Восток России (юг Амурской области, Еврейская АО, юг Хабаровского края, Приморский край), Корея, Китай, Индокитай, СВ Индия. (Matsumura, 1911; Курзенко, 1995, 2004).

Описание 
Длина самок 18—19 мм, рабочих — 14—16 мм, самцов — 15—17 мм. Промежуточный сегмент морщинистый.

Примечания

Литература 
 Dubatolov, V.V. 1998. Social wasps (Hymenoptera, Vespidae: Polistinae, Vespinae) of Siberia in the collection of Siberian Zoological Museum // Far Eastern Entomologist 57: 1–11.
 Курзенко Н. В. 1995. Fam. Vespidae. // 
 Lee Tie-sheng. 1986. Notes on the genus Vespula from China (Hymenoptera, Vespidae) // Sinozoologia 4: 201–206.
 Yamane, Sk., Wagner, R.E., Yamane, S. 1980. A tentative revision of the subgenus Paravespula of Eastern Asia (Hymenoptera, Vespidae) // Insecta Matsumurana 19: 1–46.

Ссылки 

Осы бумажные
Животные, описанные в 1887 году
Насекомые Азии